Jeroen Mooren, (30. červenec 1985 v Nijmegenu, Nizozemsko) je nizozemský zápasník – judista.

Sportovní kariéra 
Judu se věnuje od svých 5 let. V nizozemské seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2005 v superlehké váze, ale na pozici reprezentační jedničky se prosadil až po pěti letech. V roce 2012 se kvalifikoval na olympijské hry v Londýně a vypadl v prvním kole s Tommy Aršanskym z Izraele. V roce 2016 se kvalifikoval na olympijské hry v Riu a zopakoval výsledky z před čtyř let, když vypadl v prvním kole s Beslanem Mudranovem z Ruska.

Vítězství 
 2007 – 1x světový pohár (Budapešť)
 2009 – 1x světový pohár (Tunis)
 2014 – 1x světový pohár (Madrid)
 2015 – 1x světový pohár (Glasgow)

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Jeroena Moorena na judoinside.com

Nizozemští judisté
Nizozemští olympionici
Narození v roce 1985
Žijící lidé
Muži